Fanga, une commune du Mali.
 Fanga, un groupe d'afrobeat français.

Voir aussi 
 Fanga-taufa, un atoll corallien.